John Thompson
 John Griggs Thompson
 John T. Thompson
 J. Lee Thompson
 John Cloudsley-Thompson
 John Thompson (producent pornograficzny)
 John Thompson (trener koszykarski)